Lake Adelaide ist der Name folgender Seen:

 Lake Adelaide (Neuseeland), See in der Region Southland in Neuseeland
 Lake Adelaide (Florida), See im Bundesstaat Florida in den Vereinigten Staaten
 Lake Adelaide (Tasmanien), See in Tasmanien, Australien